Arabia Saudită este divizată în 13 emirate sau provincii (manatiq idāriyya, singular – mintaqah idariyya). Fiecare provincie este divizată în guvernorate (în arabă: muhafazat, محافظات‎, singular muhafazah), 118 în total, inclusiv cele 13 capitale ale provinciilor, ele având un statut diferit de municipiu (amanah) condus de un primar (amin). Guvernoratele sunt în continuare sub-divizate în sub-guvernorate (marakiz, sing. markaz).